Aly steht für:
 Aly (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Yell County, Ort in den Vereinigten Staaten

Aly ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Kamel Aly (* 1925), ägyptischer Wasserspringer

 Ayman Aly (* 1966), ägyptisch-österreichischer Geschäftsmann und Islamfunktionär
 Eduard Aly (1854–1901), deutscher Jurist und Dichter 
 Ernst Aly (1912–2007), deutscher Kaufmann und Funktionär der Hitler-Jugend
 Friedrich Aly († 1716), deutscher Kammertürke
 Gottfried Friedrich Aly (1852–1913), deutscher Klassischer Philologe und Schulpolitiker
 Götz Aly (* 1947), deutscher Historiker und Journalist
 Mohamed Aly Abdelmotaleb (* 1992), ägyptischer Handballspieler
 Mohamed Aly Reda (* 1975), ägyptischer Boxer
 Mohamed Ahmed Aly (* 1920), ägyptischer Sportschütze
 Wolfgang Aly (1881–1962), deutscher klassischer Philologe

aly steht für:
 Alyawarr (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte (Sprache), Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien

ALY steht für:
 Flughafen Alexandria El Nouzha (IATA-Code) in Ägypten

Siehe auch:
 Ali (Begriffsklärung)
 Alie
 Ally

Abkürzung